Эдмундссон — фамилия:

 Эдмундссон, Андриас (род. 2000) — фарерский футболист, защитник испанского клуба «Агилас».
 Эдмундссон, Йохан Симун (род. 1991) — фарерский футболист, нападающий норвежского клуба «Беверен».
 Эдмундссон, Хакун (род. 1996) — фарерский футболист, полузащитник клуба «07 Вестур».

См. также 
 Эдмундс